Туоро-суль-Тразимено () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.

Население составляет 3546 человек, плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 55 км². Почтовый индекс — 6069. Телефонный код — 075.

Покровителем населённого пункта считается Мария Магдалина. Праздник ежегодно празднуется 22 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта